Palliolisentis är ett släkte av hakmaskar. Palliolisentis ingår i familjen Quadrigyridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hakmaskar
Palliolisentis